Mio caro nemico (Enemy Mine) – romanzo breve di fantascienza di Barry B. Longyear 
Il mio nemico – film di fantascienza del 1985 del regista Wolfgang Petersen, tratto dal romanzo omonimo
Il mio nemico – brano musicale di Daniele Silvestri, inserito nell'album Unò-dué (2002).
 Il mio nemico (Dawn), episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise